Dit is een lijst van planetoïden 12801-12900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12801) Somekawa || 1995 XD || 2 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12802) Hagino || 1995 XD1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12803) - || 1995 YF || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12804) - || 1995 YJ3|| 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12805) - || 1995 YL23|| 21 december 1995 || NEAT
|-
| (12806) - || 1996 AN || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12807) - || 1996 AW || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12808) - || 1996 AF1|| 12 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12809) - || 1996 BB || 16 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12810) Okumiomote || 1996 BV || 17 januari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12811) Rigonistern || 1996 CL7|| 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (12812) Cioni || 1996 CN7|| 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (12813) Paolapaolini || 1996 CU8|| 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (12814) Vittorio || 1996 CG9|| 13 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (12815) - || 1996 DL2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12816) - || 1996 ES1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (12817) Federica || 1996 FM16|| 22 maart 1996 || E. W. Elst
|-
| (12818) Tomhanks || 1996 GU8|| 13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (12819) Susumutakahasi || 1996 JO || 12 mei 1996 || R. H. McNaught, Y. Ikari
|-
| (12820) Robinwilliams || 1996 JN6|| 11 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (12821) - || 1996 RG1|| 10 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12822) - || 1996 XD1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12823) Pochintesta || 1997 AP || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12824) - || 1997 AW3|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12825) - || 1997 AJ7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12826) - || 1997 AO7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12827) - || 1997 AS7|| 5 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12828) Batteas || 1997 AU9|| 3 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (12829) - || 1997 AB13|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12830) - || 1997 BP1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12831) - || 1997 BS6|| 29 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (12832) - || 1997 CE1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12833) Kamenný Újezd || 1997 CV1|| 2 februari 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (12834) Bomben || 1997 CB13|| 4 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (12835) Stropek || 1997 CN13|| 7 februari 1997 || Kleť
|-
| (12836) - || 1997 CA22|| 13 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12837) - || 1997 EK35|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (12838) Adamsmith || 1997 EL55|| 9 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (12839) - || 1997 FB2|| 29 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12840) Paolaferrari || 1997 GR5|| 6 april 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (12841) - || 1997 GD8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (12842) - || 1997 GQ23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (12843) Ewers || 1997 GH27|| 9 april 1997 || Spacewatch
|-
| (12844) - || 1997 JE10|| 9 mei 1997 || F. Uto
|-
| (12845) Crick || 1997 JM15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (12846) Fullerton || 1997 MR || 28 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (12847) - || 1997 NQ2|| 6 juli 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (12848) Agostino || 1997 NK10|| 10 juli 1997 || A. Boattini
|-
| (12849) - || 1997 QD2|| 27 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (12850) Axelmunthe || 1998 CO3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (12851) - || 1998 DT9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (12852) Teply || 1998 FW30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12853) - || 1998 FZ97|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12854) - || 1998 HA13|| 29 april 1998 || NEAT
|-
| (12855) Tewksbury || 1998 HS32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (12856) Autridas || 1998 HH93|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12857) Johandemessie || 1998 HQ97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12858) - || 1998 JD2|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (12859) Marlamoore || 1998 KK1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (12860) Turney || 1998 KT32|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12861) Wacker || 1998 KW33|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12862) - || 1998 KV37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12863) Whitfield || 1998 KE48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12864) Ryandrake || 1998 KB55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12865) - || 1998 KL55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12866) Yanamadala || 1998 KL65|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (12867) Joëloïc || 1998 LK2|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (12868) Onken || 1998 MZ7|| 19 juni 1998 || LONEOS
|-
| (12869) Ejiaga || 1998 MR32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (12870) Rolandmeier || 1998 MK37|| 24 juni 1998 || LONEOS
|-
| (12871) Samarasinha || 1998 ML37|| 24 juni 1998 || LONEOS
|-
| (12872) Susiestevens || 1998 OZ5|| 21 juli 1998 || LINEAR
|-
| (12873) Clausewitz || 1998 OU7|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (12874) Poisson || 1998 QZ || 19 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (12875) - || 1998 QA2|| 19 augustus 1998 || NEAT
|-
| (12876) Estrada || 1998 QR10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12877) Rylangardner || 1998 QF11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12878) Erneschiller || 1998 QH11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12879) - || 1998 QN18|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12880) Juliegrady || 1998 QM25|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12881) Yepeiyu || 1998 QF31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12882) - || 1998 QS31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12883) Gassler || 1998 QY32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12884) - || 1998 QL34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12885) Hannahguan || 1998 QM34|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12886) - || 1998 QG35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12887) - || 1998 QP35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12888) - || 1998 QR42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12889) - || 1998 QW42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12890) - || 1998 QG43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12891) Kassandraholt || 1998 QH51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12892) - || 1998 QE52|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12893) Mommert || 1998 QS55|| 26 augustus 1998 || ODAS
|-
| (12894) - || 1998 QN73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (12895) Balbastre || 1998 QO99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (12896) Geoffroy || 1998 QV102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (12897) Bougeret || 1998 RY5|| 13 september 1998 || LONEOS
|-
| (12898) Mignard || 1998 RK6|| 14 september 1998 || LONEOS
|-
| (12899) - || 1998 RN13|| 1 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (12900) Rishabjain || 1998 RP28|| 14 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten